fou un compositor basc.

Pròleg 
Començà la seva carrera musical molt jovenet: als dotze anys ja tocava l'orgue a l'església de San Nicolás de Bilbao. Posteriorment estudià en el Conservatori de Madrid i es dedicà a oferir recitals d'orgue en diverses ciutats.

Fou amic de L. Perosi, el qual influí en la seva música. El 1926 fundà a Bilbao la Schola Cantorum Santa Cecília. Fou també director del Conservatori de Bilbao on entre altres alumnes tingué a Anton Larrauri Riego i organista de la basílica de Nostra Senyora de Begoña.

Biografia 
Com s'ha dit abans, als dotze anys ja substituïa en el càrrec d'organista a la parròquia de sant Nicolau de Bilbao, el seu mestre A. Baldor. Després va estudiar a l'Acadèmia Biscaïna i finalment al Conservatori de Madrid estudià el piano i orgue amb Bernardo de Gabiola i composició amb Pedro Fontanilla Miñambres, en la Schola Cantorum de París, va fer profunds estudis de composicio amb Vincent d'Indy. Als vint anys va aconseguir per unanimitat el primer premi d'harmonia i composició, i als vint-i-un, també per unanimitat, el primer premi d'orgue. Tornat a Bilbao, es va consagrar a l'estudi de noves obres orgàniques i de la instrumentació en col·laboració amb el compositor bilbaí Andrés Isasi, alhora que prodigava els seus recitals d'orgue per tot el país basc, on va adquirir al punt gran renom.

Successivament es va donar a conèixer com a gran concertista a Sant Sebastià, Vitòria, Valladolid, Madrid i Sevilla, inaugurant diversos òrgans i donant amb èxit creixents recitals consecutius al gran òrgan del Palau de la Música, a Madrid.

Zubizarreta va realitzar diversos viatges d'orientació i estudi, i en un a París i Roma, on va donar diversos recitals, va fer coneixement amb els mestres Perosi i Casimiri.

El 1926 va fundar a Bilbao l'agrupació coral anomenada Schola Cantorum Sancta Cecília, única a Espanya pel seu caràcter religiós-artístic, creada per prestar activa cooperació a la restauració musical litúrgica iniciada pel papa Pius X. Procura aquesta Associació la difusió més gran de la música sagrada antiga i moderna que reuneixi esperit religiós i art veritable, i ha aconseguit tornar a la vida moltes obres oblidades dels grans polifonistes dels segles XV i XVI. Al capdavant d'aquesta agrupació coral, formada per més de 150 veus d'homes i nens, Zubizarreta va fer una meritíssima tasca, obtenint com a director de cor grans èxits artístics.

Des de 1937 fou organista titular de la basílica de Nostra Senyora de Begonya (Bilbao), i el 1948 fou nomenat director del Conservatori Biscaí, on era professor de composició.

Com a compositor, Zubizarreta va produir diverses obres com:
 Fantasia basca per a orquestra;
 el ballet Kardin, en tres actes, d'assumpte basc, titulat Kardin, de moderna tècnica i brillant orquestració, que sembla, el millor de les seves composicions i del que es van donar diverses audicions.
 Sonata para violí i piano;
 diverses obres per a piano i orgue, com Marcha nupcial, Bendición, Rapsòdia basca o Preludis bascs;
 un Quartet, i nombroses cançons populars per a cor. Entre elles segueixen sent molt populars Orai duzuyaAma i Agur ene maitia, cançóns amatòries, Jesus jetxi da, cançó religiosa, Erriko jaya, cançó humorística; Ibegira zazu i Zikiro beltza, dances. Una Fantasia vasca, per a gran orquestra, estrenada per l'Orquestra Simfònica de Bilbao.
 La leyenda de un rey, Melania, (opereta en tres actes);
 Blancanieves (zarzuela en dos actos);
 Erase un juglar (zarzuela en tres actos)
 Fantasia, Atardecer de un domingo en Castilla, Grande versos (sobre els vuit tons de la salmodia), Aleluya i Epitalamio, per a piano, Impresión musical, Scherzo, Poema; per a cinc veus mixtes Itxasua; Misa en honor de Santa Cecília, Salve Regina, Ave María Purisima'', i arranjaments de cançons populars basques, per a cor o per a cant i piano.

Treballador i dotat de bell temperament de director, també va dirigir concerts d'orquestra; Zubizarreta va representar un dels valors positius de l'art musical del seu temps, organista de primera fila i un dels puntals més ferms de la restauració musical litúrgica del seu país.

Referències

Bibliografia 
 Enciclopèdia Espasa, Apendix núm. 10, pàg. 1322. (ISBN 84-239-4580-4)
 Enciclopèdia Espasa, Suplement dels anys 1969/70, pàg. 328. text de Josep Cercós i Fransí (ISBN 84-239-4599-5)

Músics bilbaïns
Morts a Bilbao
Compositors biscaïns